Daleko od szosy – serial telewizyjny w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego
 Daleko od szosy – powieść Henryka Czarneckiego

Zobacz też 
 Profesor na drodze
 Daleko od noszy